Carmela hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Carmela Abad Mendieta (1948-), escritora y poetisa peruana.
 Carmela Arias y Díaz de Rábago (1920-2009), financiera española.
 Carmela Carvajal (1851-1931), esposa del héroe del combate naval de Iquique, Arturo Prat Chacón.
 Carmela Corren (1938-), cantante y actriz israelí.
 Carmela Cortini-Pedrotti (1931-2007), botánica, brióloga, profesora, taxónoma, curadora y exploradora italiana.
 Carmela García (1964-), fotógrafa española.
 Carmela García-Moreno (1946-), política y socióloga española.
 Carmela Jeria, activista y obrera tipógrafa chilena, fundadora de 'La Alborada', l primer periódico obrero feminista en Chile.
 Carmela Mackenna (1879-1962), pianista y compositora chilena.
 Carmela Rey (1931-), cantante y actriz mexicana.
 Carmela Silva (1960-), política española feminista y socialista.

Ficción 
 ¡Ay, Carmela!, película española dirigida por Carlos Saura (año 1990).
 ¡Ay, Carmela! (obra de teatro), de José Sanchis Sinisterra, escrita en 1986 y estrenada en 1987.
 Carmela (serie de televisión), serie filipina transmitida por GMA Network en 2014.
 Carmela Soprano, personaje de ficción de la serie de televisión 'Los Soprano' de la cadena estadounidense HBO (rol interpretado por Edie Falco).

Nombres femeninos